«Сила страсти» (другое название — «The Favorite») — кинофильм, экранизация произведения принца Михаила Греческого.

Сюжет 
В начале XIX столетия молодая француженка по имени Эме де Ривери похищена для гарема турецкого султана. Ей предстоит стать валиде-султан — самой могущественной женщиной Османской империи…

В ролях

Технические данные 
 Звук: Dolby Stereo 4.0
 Рейтинг MPAA: R

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы Швейцарии
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Швейцарии
Фильмы Швейцарии 1989 года
Фильмы США 1989 года
Фильмы Джека Смайта